Bergedorf: l'antiga ciutat i actual barri d'Hamburg
 Bergedorf, un dels 7 districtes d'Hamburg
 Bergedorf un poble a prop de Ganderkesee a la Baixa Saxònia
 Bergedorf: un poble a prop de Worpswede a la Baixa Saxònia